Flobert ist der Familienname von:

 Louis Nicolas Auguste Flobert (1819–1894), französischer Büchsenmacher und Waffenentwickler

 Pierre Flobert (* 1929), französischer Latinist 

Flobert bezeichnet außerdem:

 Flobert-Waffen, ein von Louis Nicolas Auguste Flobert entwickelter Waffentyp 
 Flobert (Munition), eine von Louis Nicolas Auguste Flobert erfundene Munitionsart